Журовка — топоним, может означать:

Белоруссия 
 Журовка — деревня в Березинском районе Минской области.

Украина 
 Журовка — село в Новоархангельском районе Кировоградской области.
 Журовка — село в Березанском районе Николаевской области.
 Журовка — село в Николаевском районе Одесской области.

 Журовка — река в Одесской области.